Elam – antica civiltà vicino-orientale, sviluppatasi tra il III e il I millennio a.C., nell'odierno Iran occidentale
Elam – regione (ostān) dell'Iran
Elam – capoluogo dell'omonima regione iraniana
Elam – personaggio della Bibbia